Das Gesundheitsministerium (polnisch Ministerstwo Zdrowia, abgekürzt MZ) ist eine oberste Behörde der Republik Polen. Es befasst sich mit dem Ressort Public Health.

Die Gründung erfolgte am 4. April 1918 durch den Regentschaftsrat. Seit 1947 befindet sich der Hauptsitz des Ministeriums im Pac-Palast.

Gesundheitsminister der Dritten Republik

Einzelnachweise 

Polen
Ministerium (Polen)
Ministerium